Гранадилья () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Гранадилья-де-Абона — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. 
 Гихо-де-Гранадилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Моэдас-де-Гранадилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Сарса-де-Гранадилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Касерес.